Nikopol kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Nikopol – kommun, Pleven, 
 Nikopol (ort) – Pleven, Obsjtina Nikopol,

Ukraina 

 Nikopol – Dnipropetrovsk oblast, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar